Улица 30 лет Победы (Улица 30-летия Победы) — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в ознаменование тридцатилетнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Россия 
 Улица 30 лет Победы — улица в Ижевске.
 Улица 30 лет Победы — улица в Муроме.
 Улица 30 лет Победы — улица в Салавате.
 Улица 30-летия Победы — улица в Томске. 
 Улица 30 лет Победы — улица в Тюмени.
 Улица 30 лет Победы — улица в Сургуте.
 Улица 30 лет Победы - улица в Волгограде.
Улица 30 лет Победы - улица в Армавире.

Украина 
 Улица 30 лет Победы — улица в Черкассах.
 Улица 30 лет Победы — улица в Виннице.

Беларусь 
 Улица 30 лет Победы — улица в Могилёве.

Примечания